Белфонтен може да се односи на:

 Белфонтен (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Белфонтен (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Белфонтен (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Белфонтен (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш